Alexandre Varille (1909-1951), égyptologue français ;
 Mathieu Varille (1885-1963), industriel, mécène et écrivain français.